Åsa Larsson kan syfta på

Åsa Larsson (född 1966), en svensk författare
Åsa Larsson (konstnär) (född 1968), en svensk konstnär
Åsa Larsson (journalist), en svensk journalist känd för Viralgranskaren